Суперкубок Болгарії з футболу 2004 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2004 року між чемпіоном Болгарії клубом Локомотив (Пловдив) та володарем кубка Болгарії Литексом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2004
Болгарія
2004 у болгарському спорті